Spencerville – census-designated place della contea di San Juan, Nuovo Messico, Stati Uniti d'America
 Spencerville – villaggio della Contea di Allen, Ohio, Stati Uniti d'America
 Spencerville – romanzo di Nelson DeMille del 1994